Leopold Hentschel von Gilgenheimb ist der Name folgender Personen:

* Leopold Hentschel von Gilgenheimb (Landrat) (1770–1823), preußischer Landrat
 Leopold Hentschel von Gilgenheimb (General) (1845–1919), preußischer General der Infanterie